Chatain oder Châtain steht für folgende geografische Objekte in Frankreich:

 Chatain, Ort und Gemeinde im Département Vienne, Region Nouvelle-Aquitaine
 Arfeuille-Châtain, Gemeinde im Département Creuse, Region Nouvelle-Aquitaine

Chatain ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Chatain (1846–1886), französischer Glasmaler